

Язова — село в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Язова — село в гміні Новий Двур-Ґданський Новодворського повіту Поморського воєводства